kleszcze (pajęczaki)
 kleszcze – przekształcone odnóża niektórych stawonogów, inaczej szczypce
 kleszcze (narzędzie)
 kleszcze (budownictwo)
 kleszcze (fortyfikacja)

Pierwotnie odnosiło się do narzędzia służącego do ściskania, zaciskania.

Miejscowości 
 w Polsce wg TERYT jest nich 3
 Kleszcze – kolonia w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne
 Kleszcze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów
 Kleszcze – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko

 na Białorusi
 Kleszcze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim
 Kleszcze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim